Ytterträsket kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Ytterträsket (sjö i Finland),

Sverige
Ytterträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (10 ha)
Ytterträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (21 ha)
Ytterträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Ytterträsket (Töre socken, Norrbotten, 734431-181251), sjö i Kalix kommun,  (21,2 ha)
Ytterträsket (Töre socken, Norrbotten, 735076-179706), sjö i Kalix kommun,  (18,6 ha)
Ytterträsket (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (51,1 ha)
Ytterträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (66,6 ha)
Ytterträsket (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (25,1 ha)

Se även
Yttreträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn